Die Liste der Naturdenkmale in Gutenberg nennt die im Gemeindegebiet von Gutenberg ausgewiesenen Naturdenkmale (Stand 9. Juli 2013).

Einzelnachweise 

Gutenberg
!Naturdenkmale